Ambodiampana (Sava), plaats in het noordoosten van Madagaskar
 Ambodiampana (Soanierana Ivongo), plaats in het noordoosten van Madagaskar
 Ambodiampana (Mananara Nord), plaats in het noordoosten van Madagaskar